Esta é uma lista de primatas por população.

Ver também 
Lista de artiodáctilos por população
Lista de carnívoros por população
Lista de cetáceos por população
Os 25 primatas mais ameaçados do mundo

Mammalia por população